Bolyai, régi magyar családnév
 Bolyai János (1802–1860) matematikus
 Bolyai Farkas (1775–1856) matematikus
Csillagászat
 Bolyai-kráter, Bolyai Jánosról elnevezett Holdkráter
 1441 Bolyai kisbolygó